Холодна:
прізвища

населені пункти
 Холодна Балка (Макіївка)
 Холодна Балка (Біляївський район) — село, Одеська область

станції
 Холодна гора (станція метро)
 Автостанція «Холодна гора»

річки
 Холодна (річка, басейн Байкалу)
 Холодна (притока Кіші)
 Холодна (притока Мензел)
 Холодна (притока Малого Кінель)

місцевість
 Холодна гора
 Холодна гора (місцевість)

підприємства
 Шахта «Холодна балка»
 
інше
 Холодна зброя
 Холодна війна
 Холодна гора (концтабір)
 Холодна (печера)
 Холодна емісія

Див. також 
 Холодна Балка